Die Saison 1995/96 der Oberliga Südwest war die 18. Spielzeit der Fußball-Oberliga Südwest seit ihrer Wiedereinführung im Jahr 1978 und die zweite als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Zum ersten Mal wurde die Drei-Punkte-Regel verwendet. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich die SV Elversberg mit drei Punkten Vorsprung auf die TuS Koblenz. Die Koblenzer erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga West/Südwest, in der sie aber scheiterten.

Die Abstiegsränge belegten die SpVgg EGC Wirges, Südwest Ludwigshafen und der VfB Wissen. Nach dem Scheitern der Koblenzer in der Relegation zur Regionalliga kam noch der SV Edenkoben hinzu, der sich vorbehaltlich für die Relegation mit den Vizemeistern der Verbands- und Landesligen qualifiziert hatte. Die Wissener mussten aufgrund des Einsatzes des Spielers Cezary Michalski, der nicht spielberechtigt gewesen war, zahlreiche Punktabzüge in der Hinserie hinnehmen.

Die Aufsteiger waren RWO Alzey aus der Verbandsliga Südwest, der SV Prüm aus der Rheinlandliga und der SSV Eintracht Überherrn aus der Verbandsliga Saar. Aus der Regionalliga West/Südwest stiegen die Amateure des 1. FC Kaiserslautern und Borussia Neunkirchen ab.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde zur Oberliga 
Die drei Vizemeister der Rheinlandliga, der FV Rheinbrohl, Verbandsliga Saar, der SC Halberg Brebach und Verbandsliga Südwest, der TB Jahn Zeiskam, sollten zunächst in einer Einfachrunde einen Qualifikanten ausspielen, der anschließend auf einen Vertreter der Oberliga Südwest treffen, um einen weiteren Platz in der folgenden Spielzeit zu vergeben.

Die Südwest-Vertreter TB Jahn Zeiskam und Saarland Vertreter SC Halberg Brebach verzichteten jedoch, wodurch sich der FV Rheinbrohl kampflos für das Entscheidungsspiel gegen den Tabellen-15. der Oberliga Südwest, den SV Edenkoben, qualifizierte.

Durch die Abstiege der Amateure des 1. FC Kaiserslautern und Borussia Neunkirchen in die Oberliga Südwest sowie das Verpassen des Regionalliga-Aufstiegs der TuS Koblenz in der Relegation am 9. Juni 1996 waren jedoch alle 18 Plätze für die folgende Spielzeit bereits vergeben. Das eigentlich für den 15. Juni 1996 angesetzte Spiel wurde daher kurzfristig abgesetzt. Rheinbrohl verblieb in der Rheinlandliga und der SV Edenkoben stieg als vierte Mannschaft in die Verbandsliga Südwest ab.

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1995/96 bei fussballdaten.de
 Oberliga Südwest 1995/96 bei f-archiv.de

1995
Fußballsaison 1995/96